Kundratice bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

Kundratice, Gemeinde im  Okres Žďár nad Sázavou
Kundratice, Ortsteil von Hartmanice, Okres Klatovy
Kundratice, Ortsteil von Hlinná, Okres Litoměřice
Kundratice, Ortsteil von Košťálov, Okres Semily
Kundratice (Přimda), Ortsteil von  Přimda, Okres Tachov
Kundratice, Ortsteil von Rozsochy, Okres Žďár nad Sázavou
Kundratice, Ortsteil von Sviny, Okres Tábor
Kundratice, Ortsteil von Žiželice, Okres Kolín
Kundratice, Ortslage von Osečná, Okres Liberec
Kundratice, erloschenes Dorf auf den Fluren von Vysoká Pec, Okres Chomutov; siehe Kundratice (Vysoká Pec)
Lázně Kundratice, Ortsteil von Osečná, Okres Liberec

siehe auch: Kunratice